Serapicos ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Serapicos (Bragança)
 Serapicos (Valpaços)